Типпелига 1992 () — 48-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Викинг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1994
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1992 году